Solomon Asante (Kumasi, 6 de março de 1990) é um futebolista profissional ganês que atua como meia pelo Phoenix Rising

Seleção nacional 
Solomon Asante fez parte do elenco da Seleção Ganesa de Futebol na Campeonato Africano das Nações de 2015.

Naturais de Kumasi
Jogadores da Seleção Ganesa de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2015
Futebolistas do Tout Puissant Mazembe
Futebolistas do Phoenix Rising FC